Курмыш-Иоль (Турым) — река в России, протекает на северо-западе Удорского района Республики Коми. Правый приток реки Турым.

Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000047825.

Примечания 

Бассейн Вашки
Реки Удорского района